Иосиф Авалов:
 Авалов, Иосиф Давидович — российский химик, брат З. Д. Авалова, автор промышленной модели противогаза, в эмиграции — водочный промышленник.
 Авалов, Иосиф Дмитриевич — Георгиевский кавалер; поручик; № 5517; 15 августа 1837.